Сен-Жуст () — французьке прізвище, а також поширений топонім.

 Луї Антуан Сен-Жуст (, повне ім'я: Louis-Antoine-Léon de Saint-Just; 1767—1794) — французький революціонер.
 Люк Летельє де Сен-Жуст (, 1820—1881) — канадський політик.

 Сен-Жуст () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Іль і Вілен
 Сен-Жуст () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ен
 Сен-Жуст () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ардеш
 Сен-Жуст () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Ер
 Сен-Жуст () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Еро
 Сен-Жуст () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Дордонь
 Сен-Жуст () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Канталь
 Сен-Жуст () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Шер
 Сен-Жуст () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Пюї-де-Дом

Французькі прізвища